El acrónimo CBS principalmente refiere a la Columbia Broadcasting System, una de las principales cadenas de televisión de los Estados Unidos.

CBS también puede referirse a:

 CBS Corporation, conglomerado mediático estadounidense que es el propietario de la cadena antes mencionada, así como de las siguientes:
 CBS Films, compañía para producción de películas.
 CBS Outdoor, propietario de anuncios al aire libre.
 CBS Radio, propietario y operador de emisoras radiales.
 CBS Records, sello discográfico formado en 2006.
 CBS Television Distribution, compañía para la producción y distribución de programas televisivos.

Otros usos de CBS incluyen:

 Central Broadcasting System, emisora de radio operada por el Gobierno de China, conocida como Radio Taiwan International en el resto del mundo.
 Combined braking system, sistema usado en motocicletas para equilibrar la participación de ambos frenos.

Institutos 
Centraal Bureau voor de Statistiek, el instituto nacional de estadísticas en los Países Bajos.
Centraalbureau voor Schimmelcultures, el instituto para estudios fúngicos en los Países Bajos.
Center for Excellence in Basic Sciences, un instituto nacional autónomo en Mumbai, India.

Cristianismo 
Campus Bible Study, un grupo de la Universidad de Nueva Gales del Sur.
Campus by the Sea, un campo en Catalina Island, California.
Chronological Bible Storying, un método para oralmente comunicar porciones de la Biblia a los iletrados.
Confraternity of the Blessed Sacrament, una sociedad devocional anglicana.

Escuelas y colegios 
Calcutta Boys' School en India.
Christian Brothers' School (Glen Road, Belfast)
Cologne Business School en Alemania.
Columbia Business School en Nueva York.
Copenhagen Business School, una universidad en Dinamarca.
Colonel Brown Cambridge School en Dehradun, India.
Coventry University Business School, en el Reino Unido.
University of Minnesota College of Biological Sciences

Otros usos 
Canadian Blood Services
Clarkesdale Bird Sanctuary en Victoria, Australia.
Cleveland Browns Stadium
Commercial Bank of Syria
Conception Bay South, en Canadá.
Condemned 2: Bloodshot, un videojuego.
Croatia Boat Show
Cuerpo de Bomberos de Santiago